Orejas de ratón puede referirse a:
 El nombre común de la planta Sempervivum tectorum.
 El nombre común de la planta Stellaria media.